Sept navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Royal Sovereign :
 le , un vaisseau de 1er rang de 100 canons, lancé en 1701, détruit en 1768 ;
 le , un vaisseau de  rang lancé en 1786, il participe à la bataille de Trafalgar, renommé en HMS Captain après être réduit à un service portuaire en 1825, détruit en 1841 ;
 le , un yacht lancé en 1804 et détruit en 1849 ;
 le HMS Royal Sovereign est le nom d'un vaisseau de  rang commandé en 1833, renommé en HMS Royal Frederick en 1839 ;
 le , un vaisseau de  rang lancé en 1857, entre 1861 et 1863 il est transformé et devient le premier navire à tourelle de la Royal Navy, vendu pour destruction en 1885 ;
 le  un cuirassé de la classe Royal Sovereign, lancé en 1891, détruit en 1913 ;
 le , un cuirassé de la classe Revenge, lancé en 1915, transféré à la marine soviétique en 1944 renommé Arkhangelsk, rendu au Royaume-Uni en 1949 puis détruit.

Source 
 

Royal Sovereign